The Plains ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 The Plains (Massachusetts), Geisterstadt
 The Plains (New Hampshire)
 The Plains (New York)
 The Plains (Ohio)
 The Plains (Virginia)

Siehe auch:
 Plains